Энджел, Эйнджел ( — ангел) может означать:
 Энджел — золотая монета в Англии и Франции.

Географические объекты 
 Энджел — остров в Калифорнии.
 Эйнджел (месторождение) — газоконденсатное месторождение на северо-западе Австралии.
 Эйнджел-Маундз — памятник в штате Индиана.

Фамилия 
 Энджел, Бак (род. 1962) — американский трансгендерный порноактёр и общественный деятель.
 Энджел, Джоанна (род. 1980) — американская порноактриса и режиссёр порнофильмов.
 Энджел, Джорджия (1948—2019) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Энджел, Крисс (род. 1967) — американский маг, гипнотизёр, йог и иллюзионист.
 Лаура Энджел (род. 1974) — чешская порноактриса и режиссёр порнофильмов.
 Энджел, Майкл (род. 1971) — американский энтомолог и палеонтолог, профессор, специалист по вымершим насекомым.
 Эйнджел, Ванесса (род. 1966) — британская модель и актриса.
 Эйнджел, Джеймс Крофорд (1889—1956) — американский лётчик.
 Ив Эйнджел (род. 1983) — венгерская порноактриса и модель.

См. также 
 
 
 
 
 Майя Энджелу